Осман Велиуллаевич Зекки (15.6.1909, Бахчисарай — 15.12.1981, Алма-Ата) — советский режиссёр и кинооператор; заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1953) и Казахстана (1969).

Биография 
В 1937 году окончил операторский факультет ВГИКа и начал работать ассистентом оператора Дальневосточной студии хроники (Хабаровск) по киножурналу «Советский Дальний Восток». В 1938 году — ассистент режиссёра на Центральной студии хроники, где снял (совместно с другими операторами) фильмы «Цветущая Бурят-Монголия» (1940), «На рубежах Забайкалья» (1942), «Советская Бурят-Монголия» (1943), «Жемчужина Сибири» (1953), «В краю эвенков» (1953). Член КПСС с 1943 года.

В 1953 году перешел на Алма-Атинскую студию (ныне «Казахфильм»), руководил там сектором хроники и в качестве главного оператора снял фильмы «Лиманное орошение» (1954), «Абай», «Камышитовый дом» (оба в 1956), «Битва за миллиард» (1957). С 1957 г. совмещал работу оператора с режиссёрской, а иногда и авторской (фильмы «Береги честь своего города», «Праздник дружбы»). В 1960 г. в качестве режиссёра-оператора снял совместно с В. Шаталовым хроникально-документальный фильм «Дорога из мрака», в 1963 г. — «Краденая жизнь», в 1964 г. — «Бездна», в 1965 г. — «По призыву Родины». Также ему принадлежат фильмы: «С ножом за пазухой» (1966), «Были степей Казахстана» (1967), «Я здесь дома» (1971).

Фильмография

Оператор

Документальные фильмы 

 1937 — «Советская Камчатка»
 1938 — «Советский Дальний Восток»
 1940 — «Цветущая советская Бурят-Монголия»
 1943 — «Советская Бурят-Монголия»
 1944 — «На рубежах Забайкалья»
 1945 — «Красноярские столбы»
 1951 — «В краю эвенков»
 1952 — «Жемчужина сибирской тайги»
 1954 — «Лиманное орошение»
 1955 — «Абай»
 1955 — «50 лет со смерти Абая Кунанбаева»
 1956 — «Камышовый дом»
 1956 — «Битва за миллиард»
 1957 — «Береги честь своего города»
 1957 — «Праздник дружбы»
 1957 — «От Алма-Аты до Сталинграда»
 1957 — «Цвети, наша дружба»
 1960 — «Большой праздник в Ираке»
 1960 — «Дорога из мрака»
 1962 — «Народные дарования»
 1963 — «Краденая жизнь»
 1965 — «По призыву Родины»
 1966 — «С ножом за пазухой»
 1966 — «Алма-Ата завтра»
 1967 — «Были степей Казахстана»
 1973 — «Дороги мира и дружбы»

Художественные фильмы 
 1958 — «Далеко в горах»
 1971 — «Здесь я дома»

Режиссёр

Документальные фильмы 

 1957 — «Береги честь своего города»
 1957 — «Праздник дружбы»
 1957 — «От Алма-Аты до Сталинграда»
 1960 — «Дорога во мраке»
 1962 — «Народные дарования»
 1963 — «Краденая жизнь»
 1965 — «По призыву Родины»
 1966 — «С ножом за пазухой»
 1966 — «Алма-Ата завтра»
 1969 — «Яик — светлая река»
 1975 — «Бессмертие в почтовом ящике»
 1976 — «Зовёт урожай»

Художественные фильмы 
 1964 — «Бездна»

Примечания

Ссылки 
 
 
 Санааткярнынъ бахтлы куню: [Къазазстан. Кинорежиссёр Осман Велиуллаевге республикада нам къазангъан санаат эрбабы унваны берильди] / Э. Фанкъ // Ленин байрагъы. — 1969. — Август 7. — С. 4.: фото

Выпускники ГИТИСа
Кинооператоры СССР
Кинооператоры Казахстана
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Заслуженные деятели искусств Бурятской АССР
Заслуженные деятели искусств Казахской ССР
Члены КПСС
Персоналии:Казахфильм